Die Route du Rhum – Destination Guadeloupe ( für Rum-Route – Ziel Guadeloupe) ist eine Transatlantik-Einhand-Segelregatta (d. h. ein Wettbewerb für allein segelnde Sportler), die seit 1978 alle vier Jahre im Oktober/November ausgetragen wird. Die Regattaroute führt von der Grouin-Landspitze im Norden von Cancale vor dem französischen Saint-Malo zum 3.540 Seemeilen (ca. 6.500 Kilometer) entfernten Pointe-à-Pitre im französischen Übersee-Gebiet Guadeloupe; wie bei allen Regatten kann die tatsächlich gesegelte Strecke der Teilnehmer deutlich über dieser kürzestmöglichen Strecke liegen.

Obwohl bereits seit der ersten Regattaauflage 1978 Mehrrumpfboote mitsegelten, verkürzten sich die Segelzeiten von Veranstaltung zu Veranstaltung. Von 1978 bis 2006 hat sich die Zeit des Siegers gedrittelt. Das soll vor allem auf Materialverbesserungen und bessere Wettervorhersage- und Routingsysteme zurückgehen.

Die Teilnehmer der „Route du Rhum“ kommen vornehmlich aus Frankreich. Dort genießt die Regatta einen sehr guten Ruf und gilt geradezu als legendär. Bei jeder Ausrichtung (alle vier Jahre) geht ein Großteil der in Frankreich hochverehrten französischen Segelprofis an den Start. Sie gilt als Vorbereitungsregatta für die ebenfalls alle vier Jahre stattfindende Vendée Globe. Unter den Preisträgern waren aber wiederholt auch Angehörige anderer Nationalitäten. Nachdem der anfangs gesamtführende Franzose Alain Colas am 16. September 1978 mit seinem Schiff „Manureva“ in einem Zyklon verschollen war, siegte der Kanadier Mike Birch bereits bei der ersten Ausrichtung der Regatta nach 23 Tagen mit 98 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Michel Malinovsky. Birch hatte Malinovski erst kurz vor dem Zieleinlauf, bei dem leichte Winde herrschten, überholt. Dem französisch-schweizerischen Segler Laurent Bourgnon gelang es als bisher einzigem Segler, zweimal die Gesamtwertung der „Route du Rhum“ zu gewinnen (1994 und 1998). Bereits 1990 hatte der damals 24-jährige den dritten Platz errungen. Im Jahr 1990 siegte erstmals eine Frau. Die Französin Florence Arthaud stellte mit ihrem Sieg sogar die Bestzeit ein und überquerte mit ihrem Trimaran „Groupe Pierre 1er“ die Ziellinie nach nur 14 Tagen und 10 Stunden. Die britische Rekordseglerin Ellen MacArthur gewann 1998 in der Klasse der 50-Fuß-Boote und 2002 in der IMOCA-60-Klasse. Bei ihrem Sieg 2002 hatte sie weniger als 6 Stunden Rückstand auf den schnellsten Trimaran.

Teilnehmende Klassen 

Zur „Route du Rhum“ werden heute verschiedene Klassen zugelassen. Bei der Regattaauflage 2006 waren es beispielsweise acht: Die fünf Einrumpf-Klassen reichten von 60-Fuß-Booten der internationalen IMOCA-Klasse (International Monohull Open Classes Association) bis zu 40-Fuß-(12-Meter-)Booten der Class 40. Die übrigen drei Klassen waren für Mehrrumpfboote (Katamarane und Trimarane) ausgeschrieben, die die Gesamtsieger der Route du Rhum stellen, wie es auch in anderen Regatten heute üblich ist.

Bis 2010 waren die größten Mehrrumpfboote die 59 und 60 Fuß (ca. 18 Meter) langen Boote der mittlerweile aufgelösten Ocean Racing Multihull Association (ORMA). Diese Klasse geriet in die Kritik, als nur drei der 18 Wettbewerber aus der Klasse bei der Regatta 2002 das Ziel erreichten; die übrigen mussten die Fahrt und zum Teil auch ihr Boot aufgeben. Ein Grund soll gewesen sein, dass die extrem leicht und für höchste Geschwindigkeit gebauten, stets am Limit gesegelten Mehrrumpfboote, in den harten Ozeanbedingungen besonders schadensempfindlich waren. Diese Schadensempfindlichkeit entstand offenbar durch mangelnde Stabilität (Fähigkeit des Bootes, nicht zu kentern) zugunsten eines höheren Geschwindigkeitspotenzials. Damit war – ähnlich wie beim Jollensegeln – eigentlich eine ständige Wache an den Segeln notwendig, um bei starken Windstößen sofort reagieren zu können. Bei Langstrecken-Einhandregatten ist das naturgemäß unmöglich. Daher bestand für die Trimarane der ORMA-Klasse stets eine hohe Kentergefahr.

Zur Regattenauflage 2010 wurde fünf Klassen abgehalten, darunter die ultime-Klasse, die keinerlei Größenbeschränkungen mehr aufstellte. Die Regattaveranstalter wollten damit nach eigenen Aussagen zu den Ursprüngen der Regatta zurückkehren und ein breiteres Publikum ansprechen. Trotz der relativ kurzfristigen Zulassung der großen Boote meldeten sich schließlich neun Segler an, darunter der spätere Sieger Franck Cammas mit dem dafür leicht verkürzten Trimaran „Groupama III“ (vorher mit ca. neun Mann Besatzung gesegelt) und Francis Joyon mit „IDEC“.

Teilnehmer und Ergebnisse

2018 

In 6 Klassen aufgeteilt starteten 123 Yachten zum 40-jährigen Jubiläum, sie ist damit die teilnehmerstärkste Seeregatta aller Zeiten. Armel Le Cléac'h kenterte mit seinem Ultime-Trimaran vor den Azoren.

2014 

Mit einer Rekordbeteiligung von 91 Yachten, von denen 67 das Ziel sahen (74%), startete die neunte Ausgabe am 2. November in Saint Malo. Der Favorit Armel Le Cléac'h wurde wegen einer Handverletzung durch Loic Peyron ersetzt, der eigentlich mit einem 36 Jahre alten, von ihm restaurierten Trimaran in der Kategorie Rhum / Multi starten wollte. Das Boot war ein Schwesterschiff der Olympus Photo, mit der Mike Birch 1978 die erste Ausgabe gewann.
Peyron gewann die Gesamtwertung in Rekordzeit.

2010 

Von 85 gestarteten Teilnehmern erreichten 84%, nämlich 71 das Ziel.
Die neu geschaffene Klasse Ultime ersetzte die ORMA-Klasse.

2006 

In 8 verschiedene Klassen eingeteilt starteten 74 Yachten diese von leichten Windbedingungen geprägte achte Ausgabe der Route du Rhum. 61 Skipper erreichen das Ziel, das sind 82%.

2002 
Von 58 Teilnehmern erreichten nur 52%, nämlich 30 das Ziel.
Die Rekordteilnahme von 58 Booten wurde in 6 verschiedenen Klassen eingeteilt. Erstmals gewann ein Einrumpfboot das Gesamtklassement. Die einen Tag später gestarteten Multihull-Klassen gerieten in schweres Wetter und nur 3 der 18 gestarteten ORMA-Yachten erreichten das Ziel in Pointe-à-Pitre.

1998 

Von 35 Teilnehmern erreichten 77%, nämlich 27 das Ziel.

1994 
Von 15 Teilnehmern erreichten 87%, nämlich 13 das Ziel.

1990 
Von 15 Teilnehmern erreichten 73%, nämlich 11 das Ziel.

1986 
Das Starterfeld wurde geprägt durch mehr als ein Dutzend großer Mehrrumpfboote mit mehr als 23 Metern Länge. Nur 5 Einrumpfboote waren noch dabei. Phillipe Poupon und Eric Tabarly starteten mit Tragflügel-Trimaranen, ein Novum. Der Katamaran Royale kenterte während des Rennens Skipper Loic Caradec verlor dabei sein Leben. Das erste Einrumpfboot wurde 12.

1982 
Von 46 Teilnehmern erreichten wiederum 67%, nämlich 31 das Ziel.
Erstmals waren sehr große Trimarane an der Startlinie, wie die 27 Meter lange William Saurin. Das erste Einrumpfboot im Ziel kam auf Platz 14 der Gesamtwertung.

1978 
Von 36 Teilnehmern erreichten 67%, nämlich 24 das Ziel.
In dieser ersten Ausgabe der Route du Rhum gewann Mike Birch an Bord seines Trimarans Olympus Photo mit einem Vorsprung von nur 93 Sekunden vor Michel Malinovsky auf dem weitaus größeren Einrumpfboot Kriter V. Der französische Segler Alain Colas auf seinem Trimaran Pen Duick IV blieb auf See.

Weblinks 

 Offizielle Seite auf französisch und englisch
 Segler-Magazin: kritischer Bericht über die Probleme der Open60-Trimarane bei der Regatta 2002

Einzelnachweise 

Segelveranstaltung in Frankreich
Transatlantikregatta
Sportveranstaltung in Guadeloupe
Erstveranstaltung 1978